Tigisi ist der Name folgender Titularbistümer:

 Tigisi in Mauretania (ital.: Tigisi di Mauritania) 
 Tigisi in Numidia (ital.: Tigisi di Numidia)